Die Segunda División 1955/56 war die 25. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 11. September 1955 und endete am 22. April 1956. Zwischen dem 6. Mai und 27. Juni 1956 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden CA Osasuna und Real Jaén.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweit- und Drittplatzierten spielten zusammen mit dem 13. und 14. der Primera División in der Play-Off-Runde zwei weitere Teams, die in der folgenden Saison erstklassig spielten. Die beiden letzten Vereine aus beiden Gruppen spielten in der Relegation gegen den Abstieg.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Real Santander und CD Málaga teil, aus der Tercera División kamen FC Cádiz, SD Indautxu, CD Mestalla und AD Plus Ultra.

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Play-Off-Runde 
Die beiden Zweiten und Dritten ermittelten zusammen mit Real Murcia und Deportivo Alavés aus der Primera División zwei Startplätze für die folgende Saison in der Primera División. Die Spiele fanden vom 24. April bis 26. Juni 1955 statt.

Relegation 

Entscheidungsspiel:

AD Plus Ultra stieg ab.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – CA Osasuna
 3. (Gr. Nord) – Real Saragossa
 1. (Gr. Süd)  – Real Jaén
 3. (Gr. Süd)  – SD España Industrial

 Absteiger in die Tercera División
 15. (Gr. Süd)  – AD Plus Ultra

 Absteiger aus der Primera División
 Real Murcia
 Deportivo Alavés
 Cultural Leonesa
 Hércules Alicante

 Aufsteiger in die Segunda División
 FC Alicante, Real Avilés, Burgos CF, FC Córdoba, CD Eldense, FC Girona, UD Levante, Puente Genil CF, Rayo Vallecano

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1955/56
Fußballsaison 1955/56